

Cinéma 

 Escapade, un film de Richard Thorpe, sorti en 1932
 Escapade, film américain de Robert Z. Leonard, sorti en 1935
 , film britannique de Philip Leacock, sorti en 1955
 Escapade, film français de Ralph Habib, sorti en 1957

Musique 

 Escapade, chanson de Janet Jackson dans Rhythm Nation 1814, sorti en 1990

Autres 
 EscaPADE une mission spatiale de la NASA.